Havel férfinév
 Havel, cseh családnév
 Havel folyó Németországban